Коварская — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Коварская, Берта Михайловна (1912—2006) — химик-органик.
 Коварская, Бригитта Пинкусовна (1930—1998) — физик, краевед, историк науки.
 Коварская, Вера Ильинична (1908—1983) — журналист, психолог, переводчик.
 Коварская, Евгения Моисеевна (1895—1991) — скульптор, живописец.
 Коварская, Лидия Антоновна (урождённая Налон-Домбровская; 1874—1965) — детский писатель, педагог.
 Коварская, Лидия Исааковна (1908—?) — директор Косинской трикотажной фабрики, одна из первых награждена орденом Ленина.
 Коварская, Маргарита Яковлевна  (род. 1941) — пианистка, музыкальный педагог.
 Коварская, Мария Ивановна (урождённая Хворкина; 1901—1979) — театральная актриса.
 Коварская, Светлана Яковлевна (род. 1944) — искусствовед.
 Коварская, Юлия Григорьевна (род. 1959) — скульптор-керамист.